Le nom collège Saint-Stanislas peut désigner :

 En Belgique :
 L'Institut Saint-Stanislas (Bruxelles) 
 Le Collège Saint-Stanislas, école fondée à Mons par les Jésuites.

 En France :
 Le collège Saint-Stanislas (Nantes)
 Le collège Saint-Stanislas (Nîmes)
 Le collège Saint-Stanislas (Poitiers) 
 Le collège Saint-Stanislas (Plouër-sur-Rance)
 Le collège Saint-Stanislas (Saint-Renan)

Voir aussi
 Liste des 
 Divers sens du nom 

Saint-Stanislas, college
Saint-Stanislas, college